Развёртывание программного обеспечения (Развёртывание ПО, ) — это все действия, которые делают программную систему готовой к использованию. Данный процесс является частью жизненного цикла программного обеспечения.

В целом процесс развертывания состоит из нескольких взаимосвязанных действий с возможными переходами между ними. Эта активность может происходить как со стороны производителя, так и со стороны потребителя. Поскольку каждая программная система является уникальной, трудно предсказать все процессы и процедуры во время развертывания. Поэтому «развертывание» можно трактовать как общий процесс, соответствующий определенным требованиям и характеристикам. Развертывание может осуществляться программистом и в процессе разработки программного обеспечения.

Действия при развертывании 
К действиям, связанным с развертыванием программного обеспечения, относят:
 Выпуск
 Установка и активация
 Деактивация
 Адаптация
 Обновление
 Встройка
 Отслеживание версий
 Удаление
 Изъятие из обращения

См. также 
 Диаграмма развертывания

Ссылки 
 Модели развертывания программного обеспечения

Разработка программного обеспечения